Казакова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Казакова, Анна Ильинична (1920—1989) — советский партийный и государственный руководитель.
 Казакова, Варвара Афанасьевна (1918—2012) — советский врач-терапевт, Герой Социалистического Труда.
 Казакова, Валентина Львовна (род. 1969) — генерал-майор полиции МВД России
 Скоромко (Казакова), Екатерина Игоревна (род. 1990) — российская регбистка.
 
 Казакова, Лия Самойловна (1916—2007) — писательница, журналистка, переводчица.
 Казакова, Мадина Муратовна (род. 1976) — российская дзюдоистка.
 Казакова, Майя Степановна (род. 1937) — советская и российская актриса.
 
 Казакова, Наталья Юрьевна (1965—1922) — российский литературовед.
 Казакова, Наталия Александровна (1915—1984) — советский историк, текстолог.
 Казакова, Оксана Борисовна (род. 1975) — российская фигуристка, тренер по фигурному катанию.
 Казакова, Ольга Михайловна (род. 1968) — российский политик, депутат Госдумы от Ставропольского края.
 Казакова, Римма Фёдоровна (1931—2008) — советская и русская поэтесса, переводчица.

Населённые пункты

Россия 
 Казакова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Казакова — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Казакова — деревня в Туринском городском округе Свердловской области. Эстония 
 Казакова — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа.

 См. также 
 Улица Казакова (значения)
 Казакова Балка — село на Украине, в Новоукраинском районе Кировоградской области
 Казаков (значения)
 Козакова (значения)
 Казаково